Hola – miasto w Kenii
 Hola (od 1964 Pahraniczna) – agromiasteczko na Białorusi (1921–39 w II RP)
 W Polsce 
 Hola – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska 
 Hola – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Stary Brus
 Hola – gromada

Zobacz też 
 ¡Hola! – hiszpański tygodnik
 Hola – singel Flo Ridy